Semmes steht für:
 Semmes (Alabama), Vereinigte Staaten
 Semmes Motor Company, US-amerikanischer Autohändler
 USS Semmes (DD-189), US-amerikanischer Zerstörer der Clemson-Klasse
 USS Semmes (DDG-18), US-amerikanischer Lenkwaffenzerstörer der Charles-F.-Adams-Klasse

Semmes ist der Familienname folgender Personen:
 Benedict Joseph Semmes (1789–1863), US-amerikanischer Politiker
 Raphael Semmes (1809–1877), US-amerikanischer Seemann, Jurist und Offizier
 Stephen Semmes (* 1962), US-amerikanischer Mathematiker
 Thomas Jenkins Semmes (1824–1899), US-amerikanischer Jurist und Politiker